
Molekulska formula -{C14H19NO2}- se može odnositi na:
 Piperoksan
 Deksmetilfenidat
 4'-Metoksi-α-pirolidinopropiofenon
 Metilendioksibutilamfetamin
 Metilketobemidon
 Metilfenidat
 Norpetidin
 Org 37,684